Sabio ist der Familienname oder Beiname folgender Personen:

 Alfonso el Sabio  (1221–1284), König von Kastilien und León
 Raymundo Sabio (1946–2022), philippinischer Geistlicher und Apostolischer Präfekt der Marshallinseln

Siehe auch:
 Sabbio